

Patronymie 
 Natas Kaupas (1969- ) est un skateur professionnel lituanien.
 Vytautas Kaupas (1982- ) est un coureur cycliste lituanien.